Occupation bezeichnet:
 Occupation, französische Bezeichnung für die deutsche Besetzung Frankreichs im Zweiten Weltkrieg
 Occupation (Film), australischer Spielfilm von Luke Sparke